Шеломово — название населённых пунктов.

Россия

Вологодская область 
 Шеломово — деревня в Вологодском районе.
 Шеломово — деревня в Шекснинском районе.

Ивановская область 
 Шеломово — деревня в Заволжском районе.

Кировская область 
 Шеломово — деревня в Котельничском районе.

Москва 
 Шеломово — деревня в Троицком административном округе.

Московская область 
 Шеломово — деревня в Можайском районе.

Псковская область 
 Шеломово — деревня в Красногородском районе.

Тверская область 
 Шеломово — деревня в Весьегонском районе.
 Шеломово — деревня в Ржевском районе.

Ярославская область 
 Шеломово — деревня в Брейтовском районе.

См. также 
 Шоломово
 Шелом (значения)
 Шалом (значения)